Kärki ist der Name von:
 Matti Kärki, schwedischer Musiker
 Toivo Kärki (1915–1992), finnischer Komponist und Musiker